Název 2. liga v letech 2005/06 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2005/06
 2. národní hokejová liga 2005/2006